Obersimbach ist der Ortsname von

 Obersimbach (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Obersimbach (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Obersimbach (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Untersimbach